Rádio Vida FM (Fortaleza) — estação de rádio brasileira de Fortaleza, Ceará
 Vida FM (São Paulo) — estação de rádio brasileira de São José dos Campos, São Paulo
 Feliz FM — rede de rádio brasileira, anteriormente Vida FM

Ver também
 

Vida